Pagesos per la Dignitat Rural Catalana, partit polític de les comarques gironines
 Partit Democràtic Nou (Albània) (del seu nom en albanès Partia Demokrate e Re), partit polític d'Albània
 Partit per la Democràcia i la Reunió, partit polític històric de Burkina Faso
 Programes de Desenvolupament Rural, plans plurianuals de desenvolupament rural dins el marc de la Política Agrícola Comuna de la Unió Europea
 Physicians' Desk Reference, recopilació anual d'informació per a metges sobre medicaments de prescripció